Els gorgonops (Gorgonopsia) són un clade de sinàpsids teràpsids. El seu nom és una referència a les gòrgones de la mitologia grega. Com altres teràpsids, en el passat els gorgonops foren denominats «rèptils mamiferoides», tot i que en la majoria de models de classificació actuals, no se'ls considera rèptils autèntics, sinó molt més propers als mamífers autèntics. Les seves especialitzacions mamiferoides inclouen una forma diferenciada de les dents, una finestra temporal ben desenvolupada, potes posteriors similars a pilars, i fins i tot els ossos de l'orella. Els gorgonops formen part d'un grup particular de teràpsids anomenats teriodonts, que inclou els mamífers.

Cladograma 
Cladograma basat en Gebauer, 2007:

Referències